Khāsh kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Khāsh Rōd (vattendrag), Nimruz, 
 Khāsh (ort), Nimruz, 
 Khāsh (distrikt), Badakhshan,

Iran 

 Khāsh (kommunhuvudort), Sistan och Baluchistan, 
 Shahrestān-e Khāsh, kommun, Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar